SICAD ist eine Abkürzung für 

 Sistema Complementario de Administración de Divisas, venezolanisches Fremdwährungs-Auktionssystem
 Siemens Computer Aided Design, siehe SICAD/open

Abkürzung